Lauren Bacall, actrice de cinéma américaine.
 Michael Bacall, acteur et scénariste américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme